Az alábbi családfa az északi jüan kánok rokoni kapcsolatait igyekszik bemutatni. Néhány kán nem szerepel a családfában rokonságának vitatottsága miatt:
Örüg Temür
Ojiradáj
Adáj

Kapcsolódó szócikkek 
Északi Jüan kánok listája

Uralkodói családfák
Mongol kánok
Jüan-dinasztia